Division I i ishockey 1996/1997 var säsongens näst högsta ishockeyserie i Sverige. Divisionen spelades i fyra serier med tio lag i varje. De två främsta lagen i varje serie gick vidare till Allsvenskan. Övriga lag fick spela i fortsättningsserierna. De två bästa lagen i respektive fortsättningsserie samt lag 3–6 i Allsvenskan gick vidare till Playoff. Två lag från Playoff samt de två främsta allsvenska lagen gick vidare till Kvalserien till Elitserien där de mötte Elitseriens två sämsta lag för att göra upp om vilka som fick spela i Elitserien nästa säsong.

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade åtta lag tagit sig upp från Division II: Teg, Örnsköldsvik, Borlänge, Kumla, Wisby, Österåker, Oskarshamn samt Olofström. Borlänge hade tidigare spelat i Division I under namnet HC Dobel. Från Elitserien flyttades Rögle ner. I den västra serien drog sig Team Gävle ur vilket gjorde att Kumla kunde flyttas upp. I den östra serien hade Södertälje avancerat till elitserien vilket gjorde att Haninge inte behövde flyttas ner. Nerflyttade Rögle placerades i den södra serien, men det jämnade ut sig med att Vita Hästen gick i konkurs och påverkade därför inte upp och nerflyttningarna i serien.

Grundserier

Division I Norra 
I den norra serien var Umeålaget Björklöven det klart bästa laget. Man förlorade bara en enda match (mot Timrå) och spelade ihop en målskillnad på 66 poäng. På andra plats kom Skellefteå AIK. Platserna i Allsvenskan gick till dessa båda lag. Övriga lag fick spela vidare i fortsättningsserien. Poängligan vanns av Kirunas Jarkko Aaltonen som presterade 27 poäng (17+10) på 18 matcher. Störst publik drog Timrå med i snitt  åskådare per match. Ett bidragande skäl var derbymatcherna mot Sundsvall. Även Skellefteå, Sundsvall, Björklöven, Kiruna och Boden hade ett publiksnitt på över  åskådare per match. Den norra serien som helhet drog i genomsnitt  personer per match vilket bara överträffades av den södra serien.

Division I Västra
Den västra serien vanns som vanligt av Mora. Laget hade redan vunnit serien fem gånger sedan 1990. Förhandsspekulationerna hade därför främst handlat om vem som skulle ta den andra platsen till Allsvenskan. Det visade sig bli Kumla vilket var en mindre sensation. Laget spelade en säsong tidigare i Division II och fick en plats i Division I först efter att Team Gävle dragit sig ut. Den västra poängligan vanns av Moras Patrik Söderholm som gjorde 30 poäng (16+14) på 17 matcher. Störst publik drog Kumla med i genomsnitt 780 åskådare per match. Motsvarande siffra för den västra serien som helhet var 538 åskådare per match.

Division I Östra
Denna säsong blev det jämnt i den östra serien. Med fem omgångar kvar låg Hammarby, Huddinge, Nyköping och Östervåla i topp med endast ett poängs marginal. Hammarby gick segrande ur fajten och vann serien till mångas förvåning. Laget hade förlorat ett tiotal spelare sedan förra säsongen och förhandstipsen lutade därför åt att laget skulle ha svårt att hävda sig. Den andra platsen till Allsvenskan togs av Huddinge med lika många poäng som Hammarby. Poängligan vanns av Huddinges Tomas Berg med 25 poäng (12+13) på 18 matcher. Flest åskådare drog Nyköping med i genomsnitt 846 personer i publiken. Den östra serien som helhet hade 454 åskådare per match vilket var sämst av de fyra serierna.

Division I Södra
Den södra serien blev aldrig särskilt spännande, Linköping och Troja tog de allsvenska platserna med god marginal. Linköpings Matthias Nilimaa vann poängligan med 31 poäng (19+12) på 18 matcher. Publiken strömmade till matcherna i den södra serien. Alla lag utom Mariestad och Tranås hade ett snitt på ver  besökare på matcherna. Allra flest såg Linköpings matcher,  per match. Genomsnittet för hela serien var  per match vilket var den högsta siffran i de fyra grundserierna.

Allsvenskan

Troja och Björklöven tog platserna till Kvalserien till Elitserien. Skellefteå, Linköping, Mora och Huddinge gick vidare till Playoff.

Fortsättningsserier

Division I Norra forts
När serien började fick lagen bonuspoäng baserat på sin placering i grundserien: Timrå 7p, Kiruna 6p, Sundsvall 5p, Boden 4p, Husum 3p, Örnsköldsvik 2p och Piteå 1p. Den norra fortsättningsserien vanns av ekonomiskt starka Timrå som satsade på att nå Elitserien till säsongen 1999/2000. Tvåa kom krisande Kiruna. Ekonomin var i botten och laget hade tappat för många viktiga spelare för att nå Allsvenskan som man hoppats, men man fick i alla fall den andra platsen till Playoff. Bottenstriden var jämn och först i sista omgången avgjordes det att Teg flyttades tillbaka till Division II och Örnsköldsvik fick spela i kvalserien.

Division I Västra forts
Före seriestarten utdelades bonuspoäng till lagen efter placering i grundserien: Grums 7p, Sunne 6p, Surahammar 5p, Falun 4p, Örebro 3p, Fagersta 2p och Borlänge 1p. Grums var förhandsfavoriten till segern och ledde också länge, men Sunne fick ordning på sitt spel och kom ifatt Grums i näst sista omgången och höll sedan förstaplatsen i sista omgången. Båda platserna i Playoff gick alltså till Värmland. Borlänge kom sist i serien och flyttas därmed ner till Division II till nästa säsong. Fagersta tog den näst sista platsen och får spela i kvalserien.

Division I Östra forts
Inför seriestarten utdelades bonuspoäng till lagen grundat på placeringen i grundserien: Nyköping 7p, Östervåla 6p, Uppsala 5p, Arlanda 4p, Väsby 3p, Haninge 2p och Visby 1p. Uppsala hade förlorat många spelare inför säsongen och förhoppningarna var inte högre än att man hoppades hålla sig kvar i serien, men i fortsättningsserien spelade man trots det till sig en seger. Den andra platsen till Playoff togs av Nyköping. Sist i serien kom Österåker som därmed flyttades ner till Division II till nästa säsong medan Väsby fick spela kvalserien.

Division I Södra forts
Till seriens början fick lagen bonuspoäng efter placering i grundserien: Västervik 7p, Oskarshamn 6p, Tingsryd 5p, Mörrum 4p, Mariestad 3p, Olofström 2p samt Rögle 1p. Serien vanns av Tingsryd med god marginal före Västervik. Båda platserna till Playoff gick alltså till Småland. Ängelholmslaget Rögle krisade. I november beslutade man sälja alla sju nyförvärven för att rädda ekonomin. Det slutade med en plats näst sist i serien och tillsammans med jumbon Olofström fick man spela i kvalserien om en plats i Division I till nästa säsong.

Playoff
Playoff spelades av tolv lag, två vinnare fick varsin plats i Kvalserien till Elitserien. De deltagande lagen bestod av lag 3–6 från Allsvenskan samt de två främsta från respektive fortsättningsserie. Lagen från fortsättningsserierna möttes i Playoff 1. Vinnarna gick vidare och mötte lagen från Allsvenskan i Playoff 2. Vinnarna från andra omgångens playoff möttes sedan i finaler om platserna i kvalserien. Vinnare av poängligan blev Moras Jonas Ohlsson med 14 poäng (1+13) på 15 matcher. Störst publik drog matchen Linköping–Nyköping i andra omgången,  personer kom för att se matchen.

Översikt

Kvalserien till Elitserien

Från Division I kvalificerade sig Troja, Björklöven, Linköping och Skellefteå för kvalserien. De två första via Allsvenskan och de två senare via playoff.

Kval till Division I
I den norra, västra och östra serien flyttades sista laget direkt ner till Division II vilket innebar att endast ett lag från dessa serier kvalade. Därmed fanns det utrymme för ett Division II-lag att gå upp i varje serie. I den södra serien gick de två sista lagen till kvalserien vilket innebar att båda lagen kunde hålla sig kvar till nästa säsong. En chans de tog. I den östra gruppen kom Väsby trea och skulle egentligen flyttas ner, men då Wisby Islanders gick i konkurs fick laget deras plats.

Norra

Västra

Östra

Södra

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Årets ishockey 1997 – Janne Stark red., Strömberg/Brunnhages förlag 

Webbreferenser
 Championnat de Suède 1996/97

1996/1997
Ishockeysäsongen 1996/1997
Sport i Sverige 1996
Sport i Sverige 1997